Big Fork ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Fork (Arkansas), im Polk County
 Big Fork (Kentucky), im Leslie County
 Big Fork (Virginia), im Mecklenburg County

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Big Fork Bayou, Fließgewässer im St. Martin Parish, Louisiana
 Big Fork River, Fließgewässer im Koochiching County, Minnesota
 Big Fork Sand Creek, Fließgewässer im Lincoln County, West Virginia
 Big Fork Lake, See im Oneida County, Wisconsin

Siehe auch:
 Big Fork Township
 Bigfork